Suzanápolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Suzanápolis (ort), São Paulo, 
 Suzanápolis (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar